Santa Anita bezeichnet:

 Santa Anita (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien
 Santa Anita (Baja California), Ort in Mexiko
 Santa Anita (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 Santa Anita (Chiapas), Ort in Mexiko
 Santa Anita (Celaya), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 Santa Anita (San José Iturbide), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 Santa Anita (Guerrero), Ort in Mexiko
 Santa Anita (Tlajomulco de Zúñiga), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 Santa Anita (Tlaquepaque), Ort in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)
 Santa Anita Zacatlamanco, Stadtteil von Mexiko-Stadt
 Distrikt Santa Anita, Bezirk der peruanischen Provinz Lima
 Santa Anita Canyon, Canyon in Kalifornien
 Santa Anita Park, Pferderennbahn in Arcadia, Kalifornien